Alexakis ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandros Alexakis (* 1960), griechischer Professor für byzantinische Literatur an der Universität Ioannina
 Vassilis Alexakis (1943–2021), griechischer Schriftsteller